Villaharta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaharta (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villaharta (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar